Фисп:

 Фисп — город и община (коммуна) в Швейцарии.
 Фисп — округ в швейцарском кантоне Вале.